Роса Мария Бьянчи () (18 февраля 1948, Буэнос-Айрес, Аргентина) — мексиканская и аргентинская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 18 февраля 1948 года в Буэнос-Айресе. Среднее образование получила в Буэнос-Айресе, после чего переехала в Мехико и поступила сразу же в три учебных заведений на актёрские факультеты — CUT, INBA и UNAM, практически тогда же дебютировала в театре. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1981 году и с тех пор снялась в 49 работах в кино и телесериалах. Номинирована 8 раз на премии Ariel Awards, ACE, Bravo и TVyNovelas, из которых победила в 4 из них — один раз в TVyNovelas и трижды во всех остальных премиях.

Личная жизнь 
Роса Мария Бьянчи вышла замуж за драматурга Луиса де Тавиро. У них родилось двое сыновей — Хосе Мария (27.09.1983) и Хулиан. Первый сын пошёл по стопам своей матери, став актёром. Личная жизнь у супругов не сложилась — они развелись.

Фильмография

Избранные телесериалы 
 1985-2007 — «Женщина, случаи из реальной жизни» — Кука.
 1986-87 — «Волчье логово» — Берта Москосо.
 1988 — 
 «Гора страдания» — Эстер.
 «Странное возвращение Дианы Саласар» — Малена Саласар Оберегон.
 1991 — «Моя маленькая Соледад» — Пьедад.
 1994 — «Перекрёстки» — Алисия.
 1997 — «Ад в маленьком городке» — Порфирия Кумбиос.
 2008 — «Женщины-убийцы» — София Копеллан.
 2014-15 — «Я не верю в мужчин» — Урсула (премии Bravo и TVyNovelas за 2015 год в номинации лучшая актриса; премия ACE за 2016 год в номинации лучшее женское откровение).

Избранные фильмы 
 2000 — «Сука-любовь» — Тия Луиса.
 2003 — «Никотин» — Кармен (премия Ariel Awards за 2004 год в номинации лучшая женская роль).

Театральные работы 
 2010 — «Спокойной ночи, мама» — Тельма.

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Аргентины
Актрисы Мексики
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую женскую роль
Лауреаты премии ACE
Лауреаты премии Bravo
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Выпускники CUT
Выпускники INBA
Выпускники Национального автономного университета Мексики